Mame – musical del 1966
Mame – film del 1974 diretto da Gene Saks
MAME – emulatore multipiattaforma